Der Kanton Belle-Île war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lorient, im Département Morbihan und in der Region Bretagne. Sein Hauptort war Le Palais. Letzter Vertreter im Generalrat war von 2001 bis 2015 Yves Brien.

Lage

Gemeinden 
Der Kanton Belle-Île umfasste vier Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 
 

Belleile
Aufgelöst 2015
Belle-Île